Az Forrás Egyháza New Age típusú gyógyító felekezet.

Hitelvek

Hivatkozások

Kapcsolódó szócikkek 
 Magyarországon működő egyházak, felekezetek listája
 Egyház

Magyarországi újpogányság
Ufó-vallás